Муліне — нитки для вишивання.

Топонім 

 Муліне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Муліне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Приморські

Див. також 
 Муліно